Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý tenista žebříčku Stan Wawrinka ze Švýcarska, který do turnaje nezasáhl.
 
Vítězem dvouhry se stal nenasazený Slovák Martin Kližan, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou pětku Gaëla Monfilse po třísetovém průběhu 6–7, 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour, když všech sedm finále kariéry v této úrovni mužského tenisu vyhrál. Poprvé tak ve dvouhře triumfoval v kategorii ATP 500 a v následném žebříčku ATP se posunul na 27. příčku. Od kariérného maxima, 24. místa, jej dělilo 70 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2016
ATP World Tour 2016